Стило может означать:

Топоним 
  — мыс в Италии.
 Стило — коммуна в Италии, в регионе Калабрия.
 Стило — другое название поселения  в Польше.
  — маяк в поселении Осетник в Польше.

Другое 
 Стилос — небольшой цилиндрический инструмент из кости, металла или другого твердого материала, которым писали на восковых табличках.
 Стило — устройство в виде карандаша для ввода информации в компьютер.
 Бой у Пунто-Стило — военно-морское сражение на юге Калабрии.
 Stilo — разработчик программного обеспечения OmniMark.
 Stilo — часть названия Fiat Stilo, компактного автомобиля, с 2001 года выпускаемого итальянским автоконцерном Fiat.
 Stilo — польская музыкальная группа, организованная в 1997 году.
 Lucius Aelius Stilo — древний грамматист.

См. также 
 Стилос (значения)